Arona se poate referi la:

 Arona, Piemont, comună din provincia Novara, Italia
 Arona, oraș spaniol situat în provincia Santa Cruz de Tenerife în sudul insulei Tenerife